Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Misiewicz –  polski polityk
 Jan Władysław Misiewicz – polski sędzia, działacz społeczny
 Jan Misiewicz – polski oficer
 Jan Misiewicz - polski fizyk
 Janusz Misiewicz - polski żeglarz i kapitan żeglugi wielkiej
 Konrad Misiewicz – polski piłkarz ręczny
 Roman Misiewicz – polski bokser